Uniwersytet Latający – pojęcie przypisywane nieformalnym instytucjom kształcenia wyższego, jakie funkcjonowały na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Nazwa wywodzi się od braku stałej siedziby i permanentnych zmian miejsca wykładów.
 Uniwersytet Latający (1882–1905)
 Uniwersytet Latający w Kijowie
 Uniwersytet Latający (1977)

Hasła kanonu polskiej Wikipedii